Chelidonium kan syfta på:

 ett släkte växter, se skelörtsläktet
 ett släkte skalbaggar, se Chelidonium